Timbaubense – abitanti di Timbaúba dos Batistas
Timbaubense – abitanti di Timbaúba